Chest Township, un township du comté de Cambria.
 Chest Township, un township du comté de Clearfield.

Homonymie de townships